Catanduvensi – abitanti di Catanduva
Catanduvensi – abitanti di Catanduvas (Paraná)
Catanduvensi – abitanti di Catanduvas (Santa Catarina)